

Personnalités 

 Victor-Amédée Le Besgue (1791-1875), mathématicien français, spécialisé dans la théorie des nombres.
 Octave Lebesgue (1857-1933), journaliste français.
 Philéas Lebesgue (1869-1958), écrivain, poète, essayiste et ésotériste français.
 Henri-Léon Lebesgue (1875-1941), mathématicien français, connu pour sa théorie de l'intégration.

Toponyme 

Lebesgue, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Autre 
 Les Annales Henri Lebesgue revue internationale généraliste de mathématiques.

Voir aussi